Jacques Féréol Mazas (1782-1849) violinista francese.
Rafael Sánchez Mazas (1894-1966) scrittore e politico spagnolo
Jacques François Marc Mazas (1765-1805) – ufficiale napoleonico
Miguel Sánchez-Mazas Ferlosio (1925-1995) – filosofo e matematico spagnolo